La musique orientale peut désigner :
 la musique mizrahie ;
 la musique asiatique ;
 la musique azérie
 le ravanhatta ;
 la musique srilankaise.

sv:Orientalisk musik